Saint-Marcellin kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Marcellin, Isère, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Marcellin-en-Forez, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Marcellin-lès-Vaison, departementet Vaucluse i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Kanada 

 Saint-Marcellin (kommun), Québec, Bas-Saint-Laurent, 

Robotskapade Kanadaförgreningar